Фонтиверос ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Моранья.  Население — 856 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Авилы
Города Авилы